Peter Eriksson, kallad Firsov, född 19 september 1960 i Kramfors, är en före detta ishockeyforward som har spelat med HC Vita Hästen och Linköping HC i Division 1 (nuvarande Hockeyallsvenskan), Sveriges då näst högsta ishockeydivision. Eriksson har även spelat med HV71 och AIK i Elitserien, Sveriges högsta ishockeydivision.

Klubbar i karriären
 Kramfors -1983
 HC Vita Hästen 1983-86
 HV71 1986-89
 HC Vita Hästen 1989-95
 AIK 1996
 Linköping HC 1996-1997

Referenser

Externa länkar

Svenska ishockeyspelare
Spelare i HC Vita Hästen
Spelare i Linköping HC
Spelare i HV71
Spelare i AIK Ishockey
Födda 1960
Levande personer
Män